Талер () имеет значения:

 Талер — название крупной серебряной монеты
 ﻿Талер (от ) в полиграфии:
 Металлическая плита в плоскопечатных и тигельных печатных машинах для установки печатной формы. 
 Стол с металлической плитой для подготовки печатной формы к матрицированию или печатанию.

 Фамилия
 Талер, Йозеф — австрийский саночник, один из первых чемпионов мира.
 Талер, Кристиан — немецкий учёный-медик, профессор, доктор медицины, автор многих книг, статей и научных публикаций.
 Талер, Лотте (род. 1953) — немецкий музыковед, музыкальный продюсер и критик.
 Талер, Патрик (род. 1978) — итальянский горнолыжник.
 Талер, Ричард (род. 1945) — американский экономист, автор так называемой «теории подталкивания».
 Талер, Хельмут (род. 1940) — австрийский саночник, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года.
 Талер, Херберт (род. 1940) — австрийский саночник, чемпион мира, брат Йозефа Талера.
 Талер, Эрвин (1930—2001) — австрийский бобслеист, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Тайлер
 Теллер
 Толер